Кутаиси — многозначный термин.

 Кутаиси — город в западной Грузии, парламентская столица Грузии с 2012 года.
 Кутаиси — международный аэропорт в 14 км к западу от Кутаиси, Грузия.
 «Кутаиси» — название грузинского футбольного клуба «Торпедо» из Кутаиси в 1990—1992 годах.
 «Кутаиси-2011» — грузинский футбольный клуб.
 «Кутаиси» — сторожевой катер ВМС Грузии.

См. также